Фрич — немецкая () и чешская () фамилия.

 Фричи — дворянский род.
 Фрич, Альберто Войтех (1882—1944) — чешский путешественник, ботаник, кактусист и писатель.
 Фрич, Антонин (1832—1913) — чешский зоолог и палеонтолог. Дядя Альберто Войтеха Фрича.
 Фрич, Вернер фон (1880—1939) — барон, генерал-полковник вермахта, первый немецкий генерал, погибший во Второй мировой войне.
 Фрич, Вилли (1901—1973) — немецкий актёр и сценарист.
 Фрич, Виллибальд (1876—1948) — немецкий скульптор.
 Фрич, Георг (род. 1963) — немецкий дирижёр и виолончелист.
 Фрич, Густав Теодор (1838—1927) — немецкий естествоиспытатель, анатом, антрополог, зоолог, физиолог, этнограф и путешественник.
 
 Фрич, Йозеф Вацлав (1829—1890) — чешский писатель, публицист, революционный деятель.
 Фрич, Карл (1864—1934) — австрийский ботаник-миколог, доктор философии.
 Фрич, Карл (1903—1945?) — бывший заместитель коменданта Освенцима.
 Фрич, Мартин (1902—1968) — чешский сценарист, актёр, режиссёр и педагог.
 Фрич, Поль (1901—1970) — французский боксёр, олимпийский чемпион.
 Фрич, Рюдигер фон (род. 1953) — германский дипломат.
 Фрич, Харальд (1943—2022) —  немецкий физик-теоретик.
 Фрич, Эрнст Вильгельм (1840—1902) — немецкий музыкальный издатель.

См. также 
 Фритч
 Фриче